Barnás ist der Familienname folgender Personen:

 Antal Barnás (* vor 1975), ungarischer Dirigent und Chorleiter
 Ferenc Barnás (* 1959), ungarischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Barnas, französische Gemeinde